Jelenec – miejscowość w powiecie Nitra na Słowacji
 Jelenec – szczyt w Wielkiej Fatrze na Słowacji
 Jelenec – szczyt w Wysokim Jesioniku w Czechach